Illunnguaq bezeichnet:
 Illunnguaq (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Illunnguaq (Bucht, Appat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Illunnguaq (Bucht, bei Ilimanaq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Illunnguaq (Bucht, Torsukattak), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Illunnguaq (Bucht, Akulliit), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Illunnguaq (Bucht, Ataneq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Illunnguaq (Bucht, Attu), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Illunnguaq (Bucht, Sungaasat Nunaat), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 lllunnguaq (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Illunnguaq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Illunnguaq (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland